

Geografia

Francia
 Petit-Landau – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania
 Landau an der Isar – città del circondario di Dingolfing-Landau (Baviera)
 Landau in der Pfalz – città extracircondariale della Renania-Palatinato

Persone
 Edmund Landau (1877-1938) – matematico tedesco
 Jon Landau (1947) – critico musicale statunitense
 Jon Landau (1960) – produttore cinematografico statunitense
 Juliet Landau (1965) – attrice statunitense
 Lev Davidovič Landau (1908-1968) – fisico sovietico
 Martin Landau (1928-2017) – attore statunitense
 Michael Landau (1958) – chitarrista statunitense
 Moshe Landau (1912-2011) – giurista israeliano

Asteroidi
 2142 Landau – asteroide della fascia principale

Trasporti
 Landau – termine francese dal quale deriva la denominazione italiana della carrozza tipo Landò